«Theory of a Deadman»:

 Theory of a Deadman — рок-группа из Ванкувера, Канада, основанная в 2001 году.
 Theory of a Deadman — дебютный студийный альбом канадской рок-группы Theory of a Deadman, вышедший в 2002 году.